Amerikai Egyesült Államok
Maple Plain (Minnesota)
Maple Plain (Wisconsin)